Der CEV-Pokal 2016/17 der Frauen begann mit der ersten Runde am 13. Dezember 2016 und endete am 15. April 2017. Sieger wurde der VK Dynamo Kasan aus Russland, der  in den zwei Finalspielen Yamamay Busto Arsizio aus Italien besiegte.

Teilnehmer 
Insgesamt nahmen 36 Mannschaften am Wettbewerb teil. Die Auslosung der Begungen fand am 30. Juni 2016 in Warna (Bulgarien) statt.

Anmerkungen

Spielplan

Erste Runde (32stel-Finale) 

Golden Set: ŽOK Luka Bar 15:10 VC Tirol

16stel- bis Viertelfinale

Viertelfinale bis Finale

Weblinks 
 Informationen der CEV (englisch)

Einzelnachweise 

2016 Frauen
Volleyballsaison 2016/17
Frauenvolleyball-Wettbewerb für Vereinsmannschaften